El Condado de Yuma es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Yuma (Arizona)
 Condado de Yuma (Colorado)